Прва лига Хрватске у фудбалу 2009/10. се у овој сезони одржава 19 пут. Такмичење је започело 25. јула 2009. у организацији Савеза Прве фудбалске лиге Хрватске (Удруге Прве ногометне лиге).

Титулу је бранио и одбарнио Динамо Загреб, који је освојио првенство, и дванаесту титулу (пету узастопну).

Систем такмичења 
У сезони 2009/10. Лигу ће сачињавати 16 клубова. Лига ће се попунити на следећи начин: Прву лигу ће сачињавати 11 клубова Прве лиге у сезони 2008/09. који су заузели на крају првенства од 1-11 места и 4 клуба из Друге лиге који су у истој сезони освојили од 1-4 места. Шеснаести клуб ће бити победник доигравања дванаестопласираног клуба Прве лиге и петопласираног клуба Друге лиге из првенства 2008/09. Доигравање се врши по двоструком куп систему.

Састав лиге 
Првих једанаест из Прве лиге 2008/09.
Првопласирани из Друге лиге — НК Истра 1981
Другопласирани Друге лиге — Карловац
Трећепласирани из Друге лиге — Локомотива Загреб
Петопласирани из Друге лиге — Међимурје
Победник доигравања Кроација Сесвете

Четвртопласрана екипа НК Славонац одустао од такмичења у Првој лиги јер нису могли наћи погодан терен који има лиценцу..

Тренерске промене

Резултати 
Екипе су поређане према жребу одржаном 17. јуна 2009.

Домаћини су наведени у левој колони.
{| align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
!align="left"| !!Екипа !!1!!2!!3!!4!!5!!6!!7!!8!!9!!10!!11!!12!!13!!14!!15!!16|-
!1|| Динамо
||XXX||bgcolor="#e6e6fa"|4:0||bgcolor="#e6e6fa"|6:0||bgcolor="#e6e6fa"|5:0||bgcolor="#fffACD"|0:0 ||bgcolor="#e6e6fa"|6:0||bgcolor="#e6e6fa"|3:1||bgcolor="#e6e6fa"|6:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"| 2:1||bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#fffACD"|1:1||bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#e6e6fa"|5:0 ||bgcolor="#fffACD"|1:1||bgcolor="#e6e6fa"|7:1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!2|| Међимурје 
|bgcolor="#ffe4e1" |1:4||XXX||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#e6e6fa"|3:0||bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#ffe4e1"|1:5||bgcolor="#ffe4e1" |0:3||bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#e6e6fa"|4:2||bgcolor="#ffe4e1"|0:2||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#e6e6fa"|4:0||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#e6e6fa"|4:2
|-
!3||Кроација
|bgcolor="#ffe4e1" |2:5||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||XXX||bgcolor="#ffe4e1"|1:2||bgcolor="#ffe4e1"|1:2||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#e6e6fa"|3:1||bgcolor="#ffe4e1"|1:2||bgcolor="#ffe4e1"|1:2||bgcolor="#fffACD" |2:2||bgcolor="#ffe4e1"|1:4||bgcolor="#ffe4e1" |0:3||bgcolor="#ffe4e1"|2:5||bgcolor="#ffe4e1" |1:2||bgcolor="#ffe4e1" |0:3||bgcolor="#fffACD" |2:2
|-! style="background:#F0F0F0;"
!4|| Осијек 
|bgcolor="#ffe4e1" |0:1||bgcolor="#e6e6fa"|3:1||bgcolor="#fffACD" |0:0||XXX||bgcolor="#e6e6fa"|3:0||bgcolor="#ffe4e1" |0:1||bgcolor="#e6e6fa"|4:2||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|3:0||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#e6e6fa"|5:3||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#e6e6fa"|3:0||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#e6e6fa"|3:0
|-
!5|| Задар
|bgcolor="#fffACD" |0:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||XXX||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#ffe4e1" |0:1||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#e6e6fa"|3:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#ffe4e1" |0:3||bgcolor="#ffe4e1" |1:2||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#fffACD" |1:1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!6.|| Славен
|bgcolor="#ffe4e1" |0:1||bgcolor="#e6e6fa"|3:2||bgcolor="#e6e6fa"|4:0||bgcolor="#e6e6fa"|5:2||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||ХХХ||bgcolor="#e6e6fa"|5:2||bgcolor="#fffACD"|1:1||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#ffe4e1"|2:3||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#fffACD"|1:1||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#fffACD"|2:2||bgcolor="#ffe4e1" |1:3 ||bgcolor="#e6e6fa"|3:0
|-
!7|| Интер
|bgcolor="#ffe4e1" |0:1 ||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#ffe4e1" |1:2||bgcolor="#ffe4e1" |0:3||bgcolor="#e6e6fa"|4:3||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||XXX||bgcolor="#e6e6fa"|3:0||bgcolor="#e6e6fa"|4:2||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#ffe4e1"|1:3||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#ffe4e1"|0:3||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#ffe4e1" |0:1||bgcolor="#e6e6fa"|1:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!8|| Ријека
|bgcolor="#fffACD"|2:2||bgcolor="#e6e6fa"|4:0||bgcolor="#e6e6fa"|4:2||bgcolor="#fffACD"|1:1||bgcolor="#e6e6fa"|3:2||bgcolor="#ffe4e1"|2:3||bgcolor="#e6e6fa"|3:1||XXX||bgcolor="#e6e6fa"|6:0 ||bgcolor="#fffACD"|3:3||bgcolor="#e6e6fa"|3:1||bgcolor="#fffACD"|1:1||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#fffACD"|1:1||bgcolor="#e6e6fa"|2:0
|-
!9|| Локомотива
|bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#ffe4e1"|1:3||bgcolor="#e6e6fa"|3:2||bgcolor="#fffACD"|2:2||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#fffACD"|1:1||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#e6e6fa"|3:0
||XXX||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:1 
|-! style="background:#F0F0F0;" 
!10|| Вартекс ||bgcolor="#fffACD"|1:1||bgcolor="#e6e6fa"|3:0||bgcolor="#e6e6fa"|4:1||bgcolor="#ffe4e1"|1:2||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#fffACD" |1:1||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||XXX||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#fffACD"|1:1||bgcolor="#ffe4e1"|0:3||bgcolor="#e6e6fa"|5:1||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#ffe4e1" |0:2
|-! 
!11|| Загреб
|bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#e6e6fa" |4:2||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|4:0||bgcolor="#fffACD" |3:3||bgcolor="#ffe4e1"|0:3||bgcolor="#fffACD"|1:1||bgcolor="#ffe4e1"|2:4||bgcolor="#e6e6fa"|3:0||XXX||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#fffACD"|1:1||bgcolor="#ffe4e1"|0:2||bgcolor="#e6e6fa"|4:2||bgcolor="#fffACD" |1:1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!12|| Цибалија
|bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#e6e6fa"|3:0||bgcolor="#e6e6fa"|5:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|4:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||XXX||bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#e6e6fa"|4:3||bgcolor="#fffACD"|2:2||bgcolor="#fffACD"|0:0
|-
!13|| Хајдук
|bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#e6e6fa"|4:1||bgcolor="#e6e6fa"|6:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#ffe4e1" |0:1||bgcolor="#e6e6fa"|5:0||bgcolor="#fffACD"|2:2||bgcolor="#fffACD"|1:1||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||XXX||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#e6e6fa"|1:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!14||Шибеник  
|bgcolor="#ffe4e1"|0:2||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#fffACD"|2:2||bgcolor="#fffACD"|1:1||bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#e6e6fa"|3:1||bgcolor="#ffe4e1"|0:2||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||XXX||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#fffACD"|1:1
|-
!15|| Карловац
|bgcolor="#ffe4e1" |1:3||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#fffACD"|1:1||bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#e6e6fa"|3:0||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#ffe4e1"|0:2||XXX||bgcolor="#fffACD"|1:1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!16|| Истра 1961
|bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#ffe4e1"|1:2||bgcolor="#e6e6fa"|1:0||bgcolor="#ffe4e1" |1:3||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||bgcolor="#e6e6fa"|3:1||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#e6e6fa"|2:1||bgcolor="#fffACD"|0:0||bgcolor="#ffe4e1"|0:1||bgcolor="#ffe4e1" |1:2||bgcolor="#e6e6fa"|2:0||XXX|}

 Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Б = Бодови

∗ Хајдук је освојио Куп Хрватске, па се квалификовао у треће коло квалификација УЕФА лиге Европе, па се четвртопласирани Шибеник укључио прво коло кавалификација истог такмичења
∗∗ Загреб је испао из Лиге иако има исто бодова и бољу гол-разлику од Интера Запрешић, јер је у међусобним сусретима имао лошији скор (пропозиције). Упркос завршетку на 14. месту Загреб је остао у Првој лиги јер су само два друголигашка клуба добили лиценце за играња у Првој лиги које додељује Хрватски фудбалски савез.

{| class="wikitable" style="text-align: center; margin: 0 auto;"
|-
!Првак Прве лиге Хрватске у фудбалу 2009/10.
|-
|Динамо Загреб12. титула
|}

Листа стрелаца 
 Листа на крају првенства 13. мај 2010; Прва лига Хрватске 

18 голова
  Давор Вугринец (Загреб)

17 голова
  Сенијад Ибричић (Хајдук Сплит)

15 голова
  Асим Шехић (Истра 1961)

14 голова
  Нино Буле (Локомотива)
  Марио Манџукић (Динамо)

13 голова
  Бојан Голубовић (Међимурје)
  Педро Моралес (Динамо)

11 голова
  Маријан Бадељ (Динамо)
  Миљенко Мумлек (Вартекс)
  Ермин Зец (Шибеник)

Хет трик 
У себози 2009./10 хет трик је постигнут 12 пута.

Статистика сезоне 
 Први гол у сезони:Томислав Босец на утакмици Интер — НК Вартекс Вараждин у 40 минути (24. јули 2010)
 Најбржи гол на утакмици: 1 минут Елиомар за Међимурје против Задра (29. август 2009).
 Утакмице са највише погодака: 8
Динамо 7:1 Истра 1961 (25. јули 2009).
Осијек 5:3 Загреб (7. новембар 2009).
 Највећа гол-разлика на утакмици:6
 Динамо 7:1 Истра 1961 (25. јули 2009).
 Ријека 6:0 Локомотива (26. јули 2009).
 Динамо 6:0 Славен (30. август 2009).
 Динамо 6:0 Ријека (20. септембар 2009).
 Хајдук 6:0 Кроација Сесвете (21. новембар 2009).
 Динамо 6:0 Кроација Сесвете (27 фебруар 2010).
 Највише голова поражене екипе: 3
 Интер 4:3 Задар (16. октобар 2009).
 Осијек 5:3 Загреб (7 новембар 2009).
 Цибалија 4:3 Шибеник (14. април 2010).
 Први аутогол у сезони: Марко Пушкарић Кроација Сесвете против Шибеника, 50. minute (25, јули 2009).
 Први пенал у сезони: Бојан Вручина (Славен Белупо), промашио против Загреба, 21. минут (26. јул 2009).
 Први хет трик у сезони: Ахмад Шарбини за Ријеку против Локомотиве (26. јула 2009).
 Први жути картон у сезони: Игор Прахић за Вартекс протов Интера, 36, минут (24. јул 2009).
 Први директни црвени картон у сезони: Иван Парлов за Загреб against Ријеку, 58. минут (9. август 2009).
 Највише жутих картона: 12 Петар Томић Цибалија  
 Клуб са најмање црвених карона:0 Карловац  
 Играчи са највећом минутажом: Све утакмице у целости Маријан Антоловић (Цибалија) и Иван Кардум (Осијек)  
 Клуб са најмање играча који су играли: 22 Карловац  
 Клуб са највише играч који су играли: 43 Кроација Сесвете

Извори

Спољашње везе 
 Званични вебсајт 
 Прва лига Хрватске на сајту УЕФА 
 2009–10 in Хрватски фудбал на РСССФ 

Прва лига Хрватске у фудбалу
Сезона 2009/10. у хрватском фудбалу